One Thing:

Песни 
 «One Thing» (песня One Direction), 2012
 «One Thing» (песня Алиши Киз), 2012
 «One Thing» (песня Finger Eleven), 2003
 «One Thing» (песня Gravity Kills), 2002
 «The One Thing» (песня INXS), 1982
 «The One Thing» (песня Шакиры), 2014
 «1 Thing», песня Амери (2005)

Альбомы 
 One Thing (альбом Майкла Болтона), 1989